Тустановський (Зизаній-Тустановський) Лаврентій Іванович — український мовознавець, письменник, перекладач, педагог, богослов і церковний діяч.
 Тустановський Ромуальд Григорович — російський архітектор, київський архітектор.